Чарлз Карпентер Фриз (; 29 ноября 1887 — 8 декабря 1967) — американский языковед, академик Мичиганской АН.

Научный путь 
В 1909 году окончил Бакнеллский университет. Преподавал там же (1911—20, с 1917 профессор) и в Мичиганском университете (1920—58).

1927—28 — президент Национального совета преподавателей английского языка;

1936—40, 1945—47 — директор Лингвистического института;

1939 — президент Лингвистического общества США;

1941—56 — основатель и директор института английского языка при Мичиганском университете.

Основные труды в области структурной лингвистики; исследовал английский язык в диахронии и синхронии. Подготовил серию учебников английского языка для иностранцев, разрабатывал лингвистические основы обучения иностранным языкам. Редактор журнала «Колледж инглиш» ( 1929—37) и «Лэнгвидж ленинг» ( с 1948). Главный редактор (1928—58) словаря раннего новоанглийского языка.

Печатные труды 
 American English grammar, N. Y. — L., [1940]
 Linguistics and reading, N. Y., 1962
 The structure of English. An introduction to the construction of English sentences, L., 1969

Литература 
 Гинзбург P. С., Чарльз Фриз, его лингвистические и методические взгляды, «Иностранные языки в школе», 1963, № 5
 Marckwardt А. Н., Charles С. Fries, «Language», 1968, v. 44, № 1

Ссылки 
 

Лингвисты США
Выпускники Бакнеллского университета
Преподаватели Бакнеллского университета
Преподаватели Мичиганского университета
Президенты Лингвистического общества Америки